Schultz je jedno z nejběžnějších německých příjmení, odvozené od slova Schultheiß (starosta, rychtář). Patří těmto osobám:

 Adam Schultz (* 19??) – americký fotograf
 Alwin Schultz (1838–1909) – německý historik kultury a umění, vratislavský a pražský vysokoškolský pedagog
 Børge Johan Schultz (1764–1826) – norský státní úředník a grónský královský inspektor
 David Leslie „Dave“ Schultz (1959–1996) – americký zápasník
 Dwight Schultz (* 1947) – americký herec
 Ingo Schultz (* 1975) – německý atlet
 Jeff Schultz (* 1986) – kanadský hokejista
 Júlio Zeferino Schultz Xavier (1850–1939) – portugalský kontradmirál
 Mark Schultz, více osob
 Mark Philip Schultz (* 1960) – americký zápasník
 Theodore William Schultz (1902–1998) – americký ekonom

Podobná příjmení 
 Schulz
 Scholz
 Schulte
 Schulze
 Schultze
 Šulc
 Šolc

Německá příjmení